Maejärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Maejärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun, 
Iso Maejärvi, sjö i Kiruna kommun,  (9,34 ha)
Maejärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752853-175743), sjö i Kiruna kommun,  (15,1 ha)
Maejärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 754433-171152), sjö i Kiruna kommun, 
Maejärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 755337-176642), sjö i Kiruna kommun,  (18,5 ha)
Maejärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (17,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn